Nein ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Nein (1943–2012), deutsche Keramikerin und Bildhauerin 
 Lilo Nein (* 1980), österreichische Künstlerin  
 Max Karl Nein (1889–1968), deutscher Maler, Grafiker und Restaurator